Канюк-авгур () — вид птиц из семейства ястребиных. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают в Африке на территории Эфиопии, в западной части Эритреи, нагорьях севера Сомали и далее через Восточную Африку до Зимбабве, а также на юго-западе Анголы и в северной и центральной части Намибии.

Buteo archeri 
Популяция из северной части Сомали ранее считалась отдельным видом (Buteo archeri), а затем морфой данного вида. Необходимы дополнительные исследования для выяснения её статуса.

Описание 
Длина тела 48-60 см. Самки тяжелее самцов.

Существует несколько вариантов окраски (морф).

Биология 
Питаются в основном ящерицами, змеями, грызунами, в меньшей степени иными мелкими млекопитающими и птицами, насекомыми, земноводными и падалью. В кладке чаще всего бывает два яйца. Старший птенец обычно убивает вылупившегося позже сиблинга.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Настоящие канюки